Rothwasser ist ein deutscher Orts- und Gewässername:

 Rothwasser, Ort im Kreis Görlitz, Niederschlesien, seit 1945: Czerwona Woda (Węgliniec) im Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Rothwasser, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Czerwona Woda (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rothwasser, Ort im Kreis Rosenberg, Westpreußen/Ostpreußen, seit 1945: Czerwona Woda (Susz) im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

 Rothwasser, Nebenfluss der Lausitzer Neiße in Tschechien (tschechisch Oldříšský potok) und Polen ()

Siehe auch:
 Rotes Wasser
 Rotwasser
 Rotwässerle